Ngagel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Ngagel, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Ngagel, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar